Ridgecrest bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgecrest (Florida)
 Ridgecrest (Kalifornien)
 Ridgecrest (Louisiana)
 Ridgecrest (North Carolina)
 Ridgecrest (South Carolina)
 Ridgecrest (Texas)